Denne liste over fredede fortidsminder i Hillerød Kommune viser alle fredede fortidsminder i Hillerød Kommune. Listen bygger på data fra Kulturarvsstyrelsen.

|}

Se også 
 Fredede bygninger i Hillerød Kommune

Kilder og eksterne henvisninger 

Hillerød Kommune
Hillerød Kommune
WikiProjekt Wiki Loves Monuments